Grýla kan syfta på:

 Grýla – namnet på första delen av Sverres saga
 Grýla (folktro) – en trollpacka som ingår i det isländska julfirandet.